«Плохой парень» может означать:

Кинофильмы
  — США, 1937.
 Плохой парень — Южная Корея, 2001.
 См. также «»

Телевидение
 «Плохие парни» — эпизод (2007) 10-го сезона телесериала «Звёздные врата: SG-1».
 «» — южнокорейский телесериал (2010).
 «» — южнокорейский телесериал (2014).

Музыка
 '' — альбом (2002) Рейна.
 «» — песня (2013) Эминема.

См. также
 Злодей